Di seguito sono elencati gli incontri con relativo risultato della zona europea (UEFA) per le qualificazioni a Seul 1988.

Formula 
La formula prevedeva un solo turno eliminatorio.

Le 27 squadre vennero divise in 5 gironi A/R, il gruppo 1 ed il gruppo 4 erano composti da 6 squadre mentre i restanti gruppi erano composti da 5 squadre. Si volle fare in modo che tutti i gironi fossero composti da 5 squadre così nel gruppo 1 e nel gruppo 4 si dovette affrontare un turno preliminare. Dovevano partecipare al turno preliminare 2 squadre del gruppo 1 e 2 squadre del gruppo 4 (le restanti 4 di ciascun gruppo partecipavano direttamente alla fase a gironi), esso era composto di uno spareggio A/R; partecipava alla fase a gironi la vincente dello spareggio.

Si sarebbero qualificate alle Olimpiadi le vincitrici dei gironi.

Risultati

Gruppo 1

Turno preliminare 

Passa il turno la  (4-1).

Girone finale

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Turno preliminare 

Passa il turno la  (19-0).

Girone finale

Gruppo 5

Note

Collegamenti esterni 
  Scheda sulle qualificazioni al Torneo olimpico di calcio 1988, a cura di RSSSF.com

Olimpiadi - Qualificazioni
UEFA24
Q UEFA